Villasbuenas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villasbuenas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villasbuenas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar